Die Neckar Hammers sind ein deutsches American-Football-Team aus Villingen-Schwenningen.

Geschichte 

Die Neckar Hammers wurden Oktober 1991 in Donaueschingen (Kreis Villingen-Schwenningen) als Danube Hammers gegründet. Die zukünftigen Vereinsgründer sahen ein American-Football-Spiel der Frankfurt Galaxy und beschlossen, selbst dem Sport nachzugehen und einen Club zu gründen, da dieser Sport bisher nicht in der Region vertreten war. Die Mannschaft wuchs und gelangte beinahe auf Bundesliga-Niveau, was letztendlich an den Relegationsspielen scheiterte.

Einen Tiefpunkt stellte das Jahr 2008 dar, als keine wettbewerbsfähige Mannschaft gestellt werden konnte und das Team im darauffolgenden Jahr in der untersten Liga von neuem starten musste. 2011 wurde der Verein Danube Hammers aufgelöst und, angeschlossen an die FSV Schwenningen, als Neckar Hammers neugegründet. Gründe dafür waren zum einen eine fehlende Spielstätte, zum anderen fehlender Nachwuchs, der durch den Anschluss an einen etablierten Sportverein besser angeworben werden konnte.

Die Nachwuchsarbeit hat sich erholt, so laufen neben der Seniors-Mannschaft auch eine Flag-Football-Jugend sowie eine U17- und eine U19-Juniors-Mannschaft auf. Die Herrenmannschaft kann seit der Neugründung mehrere Aufstiege verzeichnen. Der letzte erfolgte in der Saison 2017 in die Oberliga Baden-Württemberg. Seit 2018 existiert neben den Hammers zudem ein Cheerleading-Squad, die Blue Hammers.

Quellen 

American-Football-Team aus Baden-Württemberg
Sportverein (Villingen-Schwenningen)
Gegründet 1991